Шимберг (значения) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Шимберг, Хьордис (1909—2008) — шведская оперная певица.

Топоним 
 Шимберг — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

См. такэе 
 Шёмберг